Villinger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Villinger (1889–1967), deutscher Sportler und Filmpionier
 Dieter Villinger (* 1947), deutscher Maler
 Franz Villinger (1907–2009), Erbauer eines Muskelkraftflugzeuges
 Hermine Villinger (1849–1917), deutsche Schriftstellerin
 Ingeborg Villinger (* 1946), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Jakob Villinger von Schönenberg (1480–1529), Schatzmeister Kaiser Maximilians I.
 Karl Villinger (1902–1995), deutscher Goldschmied und Maler
 Marie Villinger (1860–1946), Schweizer Frauenrechtlerin
 Werner Villinger (1887–1961), deutscher Kinder- und Jugendpsychiater

Siehe auch:
 Villiger
 Fillinger
 Willinger
 Villingen